«F.E.A.R.» — сьомий студійний альбом та дев'ятий загальний американського рок-гурту Papa Roach. В США альбом вийшов 27 січня 2015.

Список пісень

Учасники запису 
 Джейкобі Шеддікс – вокал
 Джеррі Гортон – електрогітара, задній вокал
 Тобін Есперанс – бас-гітара, задній вокал
 Тоні Палермо – барабани

Чарти

Примітки 

Альбоми Papa Roach
Альбоми Eleven Seven Music
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2015
Альбоми альтернативного року
Рок-альбоми